Кириа́к (; ) — греческое имя. Женская версия — Кириака.

Известные носители 
 Кириак (ум. ок. 303) — древнеримский святой, один из 14 святых помощников, мученик.
 Кириак (ум. 363) — патриарх Иерусалимский, священномученик.

 Кириак Александрийский (ум. ок. 250) — аколуф, раннехристианский мученик.
 Кириак Анконский (1391 — после 1449) — итальянский гуманист эпохи Возрождения.
 Кириак Остийский (ум. 235) — епископ Остийский, священномученик.
 Кириак Отшельник (449—556) — греческий отшельник, подвизавшийся в Палестине.

 Кириак (Михаил) (род. 1959) — архиерей, епископ Созопольский Константинопольского патриархата.

См. также 
  — епископ Иерусалимский.
 Кириад
 Кириази